Acanthorhogas är ett släkte av steklar. Acanthorhogas ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Acanthorhogas